Plaats in Indonesië
 Ketegan (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Ketegan (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Ketegan (Tanggulangin), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java